CUB steht für:
 Charité – Universitätsmedizin Berlin 
 Columbia Owens Downtown Airport nach dem IATA-Flughafencode 
 Communauté Urbaine de Bordeaux, ehemaliger französischer Gemeindeverband
 Communauté Urbaine de Brest, französischer Gemeindeverband 
 Cubana, kubanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code 
 Kuba nach ISO 3166 und olympisches Länderkürzel

Cub steht für:
 Taylor E-2, ein US-Leichtflugzeug
 Taylor J-2, ein US-Leichtflugzeug
 Piper J-3, ein US-Leichtflugzeug
 Antonow An-12, sowjetisches Transportflugzeug (NATO-Codename)
 Cub, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Szekely Cyclecar Company
 Super Cub, ein Leichtkraftrad des Motorradherstellers Honda

Cub$ steht für:
 Kubanischer Peso, die Währung von Kuba

Abkürzung